Kramatmulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kramatmulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 108,49), Jawa Barat, 
 Kecamatan Kramatmulya, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Kramatmulya (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 108,60), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar